Benedictus is de naam van de vorige (2006) paus Benedictus XVI. Eerder droegen vijftien pausen en drie tegenpausen deze naam:

Pausen
Benedictus I (575–579)
Benedictus II (684–685)
Benedictus III (855–858)
Benedictus IV (900–903)
Benedictus V (964)
Benedictus VI (972–974)
Benedictus VII (974–983)
Benedictus VIII (1012–1024)
Benedictus IX (1032–1044, 1045–1046 & 1047–1048)
Benedictus X (1058–1059), tegenpaus tegen Nicolaas II
Benedictus XI (1303–1304)
Benedictus XII (1334–1342)
Benedictus XIII (1724–1730)
Benedictus XIV (1740–1758)
Benedictus XV (1914–1922)
Benedictus XVI (2005–2013)

Tegenpausen
Benedictus X (1058-1059), tegenpaus tegen Nicolaas II
Benedictus XIII (1394-1417/1423), tegenpaus tegen Bonifatius IX
Benedictus XIV (1425-1430), tegenpaus tegen Martinus V